Ossi Kauppi (né le  à Tampere en Finlande - mort le  à Tampere) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1948, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|- 
|1948-49 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|1949-50 || Ilves Tampere || SM-sarja ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1950-51 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
|1951-52 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||2 ||0 ||2 ||4
|- 
|1952-53 || TBK || SM-sarja ||11 ||6 ||2 ||8 ||4
|-
|1953-54 || TBK || SM-sarja ||10 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
|1954-55 || TBK || SM-sarja ||10 ||2 ||1 ||3 ||2 
|-
|1955-56 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||2 ||2 ||4 ||4

En équipe nationale 

| 1949 || Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 ||  || Septième
|-
| 1951 || Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 ||  || Septième
|-
| 1952 || Jeux olympiques || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || Septième
|-
| 1954 || Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || || Sixième

Notes et références 

Naissance en avril 1929
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Décès en avril 2000
Décès à 70 ans
Décès à Tampere
Défenseur de hockey sur glace